Memories steht für:
 Memories (Film), Anime von Katsuhiro Otomo aus dem Jahr 1995

Siehe auch:
 Memory